Владимир Константинович Злобин (21 февраля 1938 — 30 сентября 2020) — советский и российский учёный в области радиоэлектроники, доктор технических наук (1980), профессор (1982), ректор РГРТУ (1983—2007), заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации (1994).

Биография 
Родился 21 февраля 1938 года в д. Новосильевка Покровского района Орловской области.

Учился в Дросковской средней школе, в 1960 г. с отличием окончил Рязанский радиотехнический институт (РРТИ), и работал там же ассистентом, старшим преподавателем кафедры математических машин и вычислительных устройств.

С 1963 по 1966 г. аспирант МВТУ им. Баумана. После защиты кандидатской диссертации вернулся в РРТИ: старший преподаватель, с 1967 г. доцент. В 1969 г. при его непосредственном участии на базе научной лаборатории РРТИ было создано Особое конструкторское бюро «Спектр» (ныне ФГПУ "Особое конструкторское бюро «Спектр»).

С 1980 г. после защиты докторской диссертации — заведующий кафедрой электронных вычислительных машин, с 1982 г.— профессор кафедры. С июля 1983 по декабрь 2007 г. — ректор РГРТУ.

За время его работы ректором вуз подготовил около 25 тысяч специалистов. В 1993 г. институт получил статус академии, в 2005 г. — университета.

Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации, почётный работник высшего образования России. Награждён орденами «Знак Почёта», Почёта.

Решением Рязанского городского Совета в сентябре 2007 года присвоено звание «Почётный гражданин города Рязани».

Библиография 
 Арифметические и логические основы ЦВМ [Текст] : Метод. указания к практ. занятиям / В. К. Злобин, С. В. Засорин ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Рязан. радиотехн. ин-т. — Рязань : [б. и.], 1972. — 136 с. : ил.; 20 см.
 Распознавание и цифровая обработка изображений : [Учеб. пособие для вузов по спец. «ЭВМ» и «АСУ»] / Б. В. Анисимов, В. Д. Курганов, В. К. Злобин. — М. : Высш. шк., 1983. — 295 с. : ил.; 22 см. — (Высш. образование).;
 Обработка аэрокосмических изображений / В. К. Злобин, В. В. Еремеев. — Москва : Физматлит, 2006 (М. : Московская типография " 6). — 285 с., [8] л. цв. ил. : ил., табл.; 24 см; ISBN 5-9221-0739-9
 Нейросети и нейрокомпьютеры [Текст] : повышение интеллектуальности вычислительных систем, нейрон: свойства и модели, интеллектуальные нейронные сети, обобщенная модель и классификация нейрокомпьютеров, архитектура, функциональные возможности, программирование, моделирование нейромикропроцессоров семейства NeuroMatrix®, особенности зарубежных нейрокомпьютеров, примеры использования нейромикропроцессорных систем : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 230100 «Информатика и вычислительная техника» / В. К. Злобин, В. Н. Ручкин. — Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2011. — 252 с. : ил., табл.; 24 см; ISBN 978-5-9775-0718-9
 Программирование арифметических операций в микропроцессорах : [Учеб. пособие для вузов] / В. К. Злобин, В. Л. Григорьев. — М. : Высш. шк., 1991. — 302,[1] с. : ил.; 21 см; ISBN 5-06-002052-5
 Спектральный анализ изображений в конечных базисах [Текст] : монография / В. К. Злобин, Б. В. Костров, А. Г. Свиридов. — Москва : Курс : ИНФРА-М, 2016. — 171, [1] с. : ил., табл.; 22 см. — (Наука = Science).; ISBN 978-5-906818-50-8 (Курс) : 500 экз.

Источники 
 Почетные граждане Рязанской области и города Рязани (Биобиблиографический указатель / РОУНБ им. Горького. — Рязань, 2009).
 http://rgdrzn.ru/pages/show/honor/honor_detail/36

Родившиеся в Орловской области
Похороненные на Скорбященском кладбище